Turan bezeichnet:

 Turan (Buldan), Ortsteil der Stadt Buldan in der Provinz Denizli
 Turan (Gottheit), eine Fruchtbarkeits- und Schutzgöttin der Etrusker
 Turan (Nachrichtenagentur), eine aserbaidschanische Nachrichtenagentur
 Turan (Name), Personen dieses Namens
 Turan (Panzer), einen ungarischen Panzer im Zweiten Weltkrieg
 Turan, eine Rebsorte

Turan (persisch Tūrān, „Land des Tur“) ist der Name folgender Orte:
 Turan (Region), mythisches Land jenseits des Amudarja in Zentralasien; gleichzeitig eine historische Gebirgsregion im östlich-zentralen Belutschistan
 Turan-Senke, das Tiefland von Turan im westlichen Zentralasien, östlich des Kaspischen Meers
 Turan (Stadt), Stadt in der Republik Tuwa, Russland, nördlich der Mongolei

Turán ist der Familienname von:
 Alara Turan (* 1995), türkische Schauspielerin
 Ayça Ayşin Turan (* 1992), türkische Schauspielerin
 Berkan Burak Turan (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Kenneth Turan (* 1946), US-amerikanischer Filmkritiker und Buchautor
 Pál Turán (1910–1976; Paul Turán), ungarischer Mathematiker
 Türkü Turan (* 1985), türkische Schauspielerin

Siehe auch:
 Turan Schah
 Turanismus
 Turandot
 Touran
 Turhan